Gary Etherington – ex calciatore inglese naturalizzato statunitense
 Matthew Etherington – ex calciatore inglese
 Raymond Etherington-Smith – canottiere britannico